

Codici
UDO  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Udomxay (Laos)

Musica
U.D.O. – gruppo heavy metal tedesco

Onomastica
Udo – variante del nome proprio Oddone

Persone

Udo
Ndifreke Udo – calciatore nigeriano
Solomon Udo – calciatore nigeriano naturalizzato armeno

Cognomi composti
Enefiok Udo-Obong – velocista nigeriano

Altro
Jinne Udo – personaggio del manga e dell'anime Kenshin samurai vagabondo di Nobuhiro Watsuki